Reprezentacja Tunezji w piłce ręcznej mężczyzn – narodowy zespół piłkarzy ręcznych Tunezji. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Afryki

Przypisy

Bibliografia 
 

Piłka ręczna w Tunezji
Tunezja
Tunezyjskie reprezentacje narodowe